

События 
 Консулы имп. Валент (VI раз) и имп. Валентиниан II (II раз).
 378 (376) — Грациан одержал большую победу при Аргентарии над алеманами, вторгшимися в Галлию.
 9 августа — Битва под Адрианополем. Победа вестготов над армией римского императора Валента.
 Валент прибыл в Константинополь и двинулся против готов, не дожидаясь Грациана. 9.8 (28.3) — Разгром армии Валента готами Фритигерна в битве при Адрианополе. Гибель Валента и 40 тыс. римлян. Отряды Фритигерна действуют от Альп до Константинополя. Отряды готов, сарматов, славян переходят Дунай. Готы и аланы овладели Фракией и Дакией. Грациан вызвал из Испании Феодосия.
 Строительство св. Урсом собора в Равенне.
 Григорий Нисский возвращается в свою епархию.
 Изгнание эфиопов из Йемена.
 Восстание Аршакида подавлено эфталитами.
 Нападение Цинь на Цзинь — осада Саньяна.

Родились 
 Герман Осерский

Скончались 
 Германрих
 Римский император Валент

См. также